Erebia ajanensis är en fjärilsart som beskrevs av Ménétriés 1855. Erebia ajanensis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar
ajanensis